Het ATP-toernooi van Newport 2014 (met de officiële naam Hall of Fame Championships 2014) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Het enkelspel werd gewonnen door Lleyton Hewitt. Hij versloeg in de finale Ivo Karlović met 6-3, 6-7(4) en 7-6(3). Het dubbelspel werd gewonnen door Chris Guccione en Lleyton Hewitt. Zij versloegen in de finale Jonathan Erlich en Rajeev Ram met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Newport
ATP-toernooi van Newport